Frigg (godin), de vrouw van Odin in de Noordse mythologie
 Frige, de vrouw van Wodan in de Continentaal-Germaanse mythologie
 Freya (godin), Noordse godin van de vruchtbaarheid